Четвёртый чемпионат Украины по футболу был разыгран с 17 июля 1994 года по 23 июня 1995 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Главные соперники «Динамо» двух предыдущих чемпионатов — «Днепр» и «Шахтёр» — в этом сезоне отошли на второй план, а главную конкуренцию киевлянам составил одесский «Черноморец». Команда, под руководством Леонида Буряка превзошла «Динамо» по очкам во втором круге (42 против 40), однако провальное выступление в осенней части чемпионата не позволило одесситам опередить «динамовцев». Тем не менее, именно «Черноморец» нанёс «Динамо» единственное в сезоне поражение (в Киеве, 1:2).

Участники 

До 2 октября 1994 года СК «Николаев» выступал под названием «Эвис»

В течение сезона запорожский «Металлург» выступал под названием «Металлург-Виктор»

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Итоги 
По итогам сезона киевское «Динамо» получило право выступать в Лиге чемпионов УЕФА, одесский «Черноморец» — в Кубке УЕФА, а донецкий «Шахтёр» — в Кубке обладателей кубков УЕФА. Ровненский «Верес» и шепетовский «Темп» покинули высшую лигу. Из первой лиги в высшую вышли кировоградская «Звезда-НИБАС» и киевский ЦСКА-Борисфен

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Факты 
 18 сентября 1994 года, «Шахтер» в Тернополе проводил матч с аутсайдером на тот момент — местной «Нивой». Тернопольцы вели в счёте 2:1, когда, в концовке матча, после атаки «горняков», защитник хозяев Игорь Бискуп выбил мяч, предположительно из-за линии ворот. Судья, Валерий Авдыш, рассудил момент в пользу «Нивы». После матча представители «Шахтёра» направили в адрес президента ФФУ, Виктора Банникова, обращение по поводу неквалифицированного и предвзятого судейства, повлиявшего на результат. После рассмотрения дела Исполком ФФУ признал претензии «Шахтёра» обоснованными, дисквалифицировал судейскую бригаду до конца года, однако результат матча оставил без изменений. Решение не удовлетворило донецкий клуб, дело дошло до того, что советом ФК «Шахтёр» было решено с 15 октября 1994 года сняться с чемпионата. В результате обращение было рассмотрено повторно. Исполком ФФУ постановил аннулировать результат матча и назначил переигровку матча на 1 декабря. Тем не менее, повторный матч «горняки» также проиграли (2:0), но на этот раз уже без претензий к судейству

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 1994/1995 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1994/1995 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1994/1995 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1994/1995 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1994/1995 на wildstat.ru
 Сезон 1994/1995 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1994/1995 на stat-football.com

1994/1995
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995
Футбол на Украине в сезоне 1994/1995